Азовский — многозначное слово:

Топоним 
 Азовский — посёлок в Камызякском районе, Астраханской области.
 Азовский — прежнее название станицы Убинская, в Северском районе, Краснодарского края.

Персоналии 
 Азовский, Анатолий Андреевич (1940—2012) — русский советский поэт, журналист.
 Азовский, Егор Иванович (род. 1985) — казахстанский футболист.
 Азовский, Иван Геннадьевич (род. 1966) — советский футболист, тренер.
 Азовский, Максим Иванович (род. 1986) — казахстанский футболист.
 Азовская, Татьяна Николаевна (1948—2019) — советская, а затем известная казахстанская русскоязычная поэтесса, журналистка, общественный деятель.

См. также 

 Азовский 45-й пехотный полк
 Азовский немецкий национальный район
 Азовский переулок
 Азовский проезд
 Азовский район
 Азовский сельсовет
 Азовский судоремонтный завод
 Азовский флот

 Азовская
 Азовское
 Азов
 Приазовский